Kodric ist der Name folgender Personen

 Ivan Kodric (* 1945), jugoslawisch-schweizerischer Fußballspieler und -trainer (auch bekannt als Hans Kodric)
 Neli Kodrič (* 1964), slowenischer Kinderbuchautor
 Nejc Kodrič (* 1989), slowenischer Gründer und Vorstandsvorsitzender von Bitstamp
 Tina Kodrič (* 1991), slowenische Badmintonspielerin
 Martin Kodrić (* 1997), kroatischer Gran-Turismo-Rennfahrer